The Man in the Trunk – cortometraggio del 1917 diretto da George Bronson Howard
The Man in the Trunk – film del 1942 diretto da Malcolm St. Clair
The Man in the Trunk – film del 2014 diretto dal Marc Hampson